Natural Bridge peut désigner :
 Bataille de Natural Bridge, une bataille de la Guerre de Sécession ;
 Natural Bridge, une formation géologique de Virginie ;
 Natural Bridge, une municipalité de l'Alabama ;
 Natural Bridge, une census-designated place américaine située dans l’État de New York.